Super OS (anteriormente: Super Ubuntu) é uma distribuição Linux completa, criada para a comodidade do usuário, tendo em sua estrutura vários programas não fazendo distinção entre livres e proprietários. Ele é criado com a ferramenta reconstructor.

Características 
 Suporte multimédia: O Super Ubuntu já vem com suporte para DVD-video, MP3, codecs e media players (Amarok, VLC Media Player and MPlayer)
 Suporte para os novos formatos do Microsoft Office 2007 com o software odf-converter-integrator
 Experiência de internet melhorada por incluir: Opera, Adobe Flash Player, aMSN, Skype
 Software adicional: também inclui o GParted, Wine, entre outros.

Ligações externas 
 Super OS no DistroWatch

Distribuições Linux de Portugal